Франтишек Шуберт:
 Шуберт, Франтишек (1894—1942) — чехословацкий шахматист.
 Шуберт, Франтишек Адольф (1849—1915) — чешский драматург и театральный деятель.